Laura de Abrantes (1784 - 1838), escritora francesa, condessa de Abrantes.

Esposa do general Jean-Andoche Junot, notabilizou-se como escritora, com vários romances e memórias interessantes sobre o período do Império e da Restauração.

Abrantes, Laura De